Mignano ima više značenja:
 Mignano, Arezzo
 Mignano, Vicenza